Измайлов Али Зебейрович () — российский боксёр-профессионал ингушского происхождения, выступающий в полутяжёлой и в первой тяжёлой весовых категориях. Мастер спорта России, бронзовый призёр чемпионата России (2013), многократный победитель и призёр международных и национальных турниров в любителях.
Среди профессионалов действующий чемпион США по версии IBF USBA (2022—), и бывший чемпион по версии WBO Global (2020—2021) в полутяжелом весе.

Лучшая позиция в рейтинге BoxRec — 15-я (апрель 2022) и являлся 2-м среди российских боксёров полутяжёлой весовой категории, а в рейтингах основных международных боксёрских организаций лучшая позиция — 8-й в рейтинге WBC, 8-й в рейтинге IBF, и 12-й в рейтинге WBO, — входя в ТОП-20 лучших боксёров полутяжелого веса всего мира.

Любительская карьера 
В 2013 году стал чемпионом на чемпионате СКФО по боксу. По итогам чемпионата также получил приз как самый волевой участник состязаний.

В ноябре 2013 года на чемпионате России в 1/8 финала со счётом 3:0 выиграл у Романа Мельникова, а в четвертьфинале с таким же счётом победил Илью Квасникова. Но в полуфинале со счётом 0:3 проиграл Павлу Силягину, и по итогам выступления завоевал бронзовую медаль чемпионата.

24 декабря того же года приказом Министра спорта Российской Федерации В. Л. Мутко ему было присвоено звание мастера спорта России.

В 2017 году вновь стал чемпионом на чемпионате СКФО памяти Героя России Суламбека Осканова.

В октябре 2017 года участвовал в чемпионате России и в 1/8 финала со счётом 4:1 победил Никиту Зонь, но в четвертьфинале, в конкурентном бою, со счётом 0:5 уступил Артёму Агееву — который в итоге стал бронзовым призёром чемпионата. И по мнению зрителей этот скандальный поединок в четвертьфинале выиграл Али, но его несправедливо засудили.

Профессиональная карьера 
20 августа 2019 года Али Измайлов дебютировал на профессиональном ринге в рамках вечера бокса «Проспект» в Лужниках. Тогда ингушский боксёр завершил бой досрочно, одолев своего соперника Вараздата Черникова (11-11) техническим нокаутом в 3-м раунде.

В октябре 2019 года Али одержал свою вторую победу на профессиональном ринге по итогам 6-ти раундового боя с Дмитрием Сухотским (23-7), единогласным решением судей победа была присуждена Измайлову.

В марте 2020 года Али Измайлов одержал третью победу, в рамках турнира по профессиональному боксу «Кубок Казанского кремля» по итогам 8-ми раундового боя единогласным решением судей Измайлову была присуждена победа в рейтинговом поединке с Сергеем Екимовым (18-1).

20 ноября 2020 года в Минске (Белоруссия), в пятом своём профессиональном бою, досрочно техническим нокаутом в 9-м раунде победил опытного соотечественника Руслана Файфера (25-2), и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBO Global в полутяжелом весе.

10 августа 2022 года в Детройте (США) единогласным решением судей (счёт: 100-90, 99-91, 98-92) победил небитого американца Эрика Мургию (14-0), и завоевал вакантный титул чемпиона США по версии IBF USBA в полутяжелом весе.

Статистика профессиональных боёв

Спортивные результаты 
 Чемпионат СКФО по боксу 2013 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2013 года — ;
 Чемпионат СКФО 2017 года памяти Героя России Суламбека Осканова — .

Примечания

Ссылки 
 
 Новости на сайте AllBoxing.Ru
 Али Измайлов  — страница на сайте vRINGe.com
 
 
 
 

Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры-проспекты